Людми́ла Смирно́ва:
 Смирнова, Людмила Алексеевна (1927—2008) — советский и российский литературовед, профессор МГОУ, заслуженный деятель науки РФ (2002).
 Смирнова, Людмила Михайловна (род. 1939) — советский педагог, Герой Социалистического Труда (1978).
 Смирнова, Людмила Станиславовна (род. 1949) — советская фигуристка.